

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Решающий поход Асархаддона на Египет. Взятие Мемфиса и захват Нижнего Египта. Тахарка бежал на юг.

Китай 
 23-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Весной луский гун вернулся из Ци, а чжоуский посол Цзи-шу прибыл к нему с визитом.
 Летом луский гун вновь прибыл в Ци присутствовать при жертвах на алтаре Земли (шэ), затем вернулся. Перед поездкой Цао Гуй увещевал его не ездить (эпизод 35 «Го юй»).
 Чуский Чэн-ван отправил посольство в Чжоу, и получил в ответ жертвенное мясо и напутствие подавлять смуты племён и и юэ и не вторгаться в срединные государства.
 Летом чуский посол прибыл в Лу.
 Летом князья Ци и Лу встретились в Гу (местность в Ци), а владетель Сяо-шу там представился лускому гуну (что, согласно толкователям «Чуньцю», незаконно).
 Осенью луский Чжуан-гун покрыл красным лаком колонны в храме Хуаньгун и приказал сделать резьбу на балках (толкователи «Чуньцю» считают это грубейшими нарушениями, ибо полагается красить в чёрный цвет, а балки должны быть тёсаными и полированными). Начальник ремесленников Цин отговаривал его (эпизод 36 «Го юй»).
 В 11 луне умер князь Цао Чжуан-гун (И-гу), ему наследовал И (Си-гун, эра правления 670—662).
 В 12 луне, в день цзя-инь князья Ци и Лу провели съезд и заключили договор в Ху.

См. также

Примечания